Liga Campionilor este numele mai multor competiții :
Cricket
 Liga Campionilor Twenty20
Fotbal
 Liga Campionilor UEFA de asemenea Liga Campionilor este și numele Imnului Ligii Campionilor UEFA
 Liga Campionilor UEFA (feminin)
 Liga Campionilor AFC
 Liga Campionilor CAF
 Liga Campionilor OFC
 Liga Campionilor CONCACAF
Handbal
 Liga Campionilor EHF Masculin
 Liga Campionilor EHF Feminin
Hochei
 Liga Campionilor Hochei ()
Volei
 Liga Campionilor CEV
 Liga Campionilor CEV (feminin)
Tenis de masă
 Liga Campionilor Europeni 
Muzica
 Concursul International de Muzica Pop " Liga Campionilor "